Sieger steht für:

 Gewinner eines Kampfes oder Wettkampfes, siehe Sieg
 eine Rebsorte, siehe Siegerrebe

Sieger ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Sieger (* 1938), deutscher Architekt, Schiffsbauer, Maler und Kunstsammler
 Heinrich Xaver Sieger (1811–1901), deutscher Unternehmer
 Helmut Sieger (* 1931), deutscher Seesportler und Pädagoge

 Karl Sieger (1883–1961), preußischer Verwaltungsbeamter und Landrat
 Kurt Heinz Sieger (1917–2002), deutscher Maler und Grafiker
 Laura Sieger (* 2000), deutsche Fußballtorhüterin
 Ludwig Sieger (1857–1952), deutscher Offizier
 Marcus Sieger (* 1975), deutscher Behindertensportler
 Marie Sieger-Polack (1886–1970), deutsche Malerin
 Minna Bachem-Sieger (1870–1939), deutsche Frauenrechtlerin, Dichterin und Politikerin
 Nadja Sieger (* 1968), Schweizer Komikerin und Kabarettistin, bekannt als Nadeschkin

 Rudolf Sieger (1867–1925), deutscher Maler
 Stefanie Sieger (* 1988), deutsche Rennrodlerin
 Stephan Sieger (* 1979), deutscher Fußballspieler
 Ted Sieger (* 1958), Schweizer Filmemacher
 Viktor Sieger (1916–1944), estnischer Fußballspieler

Der Sieger bzw. Die Sieger ist der Titel folgender Filme:
 Der Sieger (1932), deutscher Spielfilm
 Der Sieger (1952), US-amerikanischer Spielfilm
 Die Sieger (1963), US-amerikanischer Kriegsfilm
 Der Sieger (1977) (Pobeditel), sowjetischer Spielfilm 
 Der Sieger (1981), rumänischer Spielfilm 
 Die Sieger (1994), deutscher Spielfilm

Siehe auch:
 Seeger
 Seger
 Siger